Ljachavitsy kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ljachavіtskі Rajon, distrikt, Brests voblast, 
 Ljachavіtjy, distriktshuvudort, Brests voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar